Giles se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 E.T. Giles
 George Michael James Giles